Ривер Плейт () — английское название эстуария Рио-де-ла-Плата в Южной Америке.

 «Ривер Плейт» — аргентинский футбольный клуб из Буэнос-Айреса
 «Монументаль Антонио Веспучио Либерти», также известный как «Эстадио де Ривер Плейт» или «Эстадио Монументаль» — стадион клуба «Ривер Плейт» и основной стадион сборной Аргентины, расположен в Буэнос-Айресе.
 «Ривер Плейт» (осн. в 1932) — уругвайский футбольный клуб из Монтевидео
 «Ривер Плейт» (1905—1925) — бывший уругвайский футбольный клуб из Монтевидео
 «Гуаякиль Сити» (осн. 2007) — эквадорский футбольный клуб из Гуаякиля. До 2016 года назывался «Ривер Плейт Эквадор» и «Ривер Эквадор». Первоначально был филиалом аргентинского «Ривер Плейта».
 «Ривер Плейт» — парагвайский футбольный клуб из Асунсьона
 «Ривер Плейт» — бразильский футбольный клуб из Кармополиса, назван в честь аргентинского «Ривер-Плейта»
 «» — пуэрто-риканский футбольный клуб из Фахардо 
 «» — футбольный клуб из Арубы